De Punt (dorp), een dorp in de gemeente Tynaarlo in de Nederlandse provincie Drenthe
Treinkaping bij De Punt, een treinkaping bij deze plaats
De Punt (film), een film over de treinkaping
De Punt (waterschap), het voormalige rond deze plaats gelegen waterschap
Station De Punt, een voormalig spoorwegstation bij de plaats Glimmen
Knooppunt De Punt, tussen de A28 en de N34
De Punt (wijk), een wijk in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West
De Punt (gebouw), punttaartvormig gebouw in Amsterdam, De Pijp

Zie ook 
 Punt (doorverwijspagina)